Minersville (Ohio)
Minersville (Pennsylvanie)
Minersville (Utah)
Minersville (Wisconsin)

Homonymie de localités aux États-Unis